Jméno Bukowno nesou tyto obce:
 Bukowno – polské město v Malopolském vojvodství
 Bukowno (Slezské vojvodství) – polská vesnice ve Slezském vojvodství
 Bukowno (Západopomořanské vojvodství) – někdejší německá osada v Západopomořanském vojvodství

Podobné názvy
 Bukówno – polská farní vesnice v Mazovském vojvodství
 Bukovno (rozcestník)